Mika Kulmala (ur. 25 kwietnia 1989) – fiński skoczek narciarski, reprezentant klubu Lahden Hiihtoseura. Medalista mistrzostw kraju.

Przebieg kariery 
W zawodach międzynarodowych zadebiutował 17 grudnia 2005. Zajął 27. miejsce w zawodach FIS Cup na skoczni w Kuopio. W Pucharze Kontynentalnym po raz pierwszy wystartował w lipcu 2007 w Velenje. W swoim pierwszym starcie został zdyskwalifikowany. W kolejnych dniach również nie znalazł się w najlepszej trzydziestce. Pierwsze punkty w Letnim Pucharze Kontynentalnym zdobył 11 października 2008 w Falun. Po czterech latach przerwy kolejne punkty zdobył podczas konkursów w Kuopio, w sierpniu 2012. W pierwszym z nich był dziewiąty, a w drugim czwarty.

29 listopada 2012 w Ruce po raz pierwszy w karierze wystąpił w kwalifikacjach do Pucharu Świata. Nie udało mu się dostać do konkursu głównego. Dzień później wziął udział w konkursie drużynowym, w którym zajął wraz z kolegami 7. miejsce. 9 grudnia 2012 w Krasnej Polanie miał miejsce jedyny w karierze Kulmali występ w zawodach indywidualnych Pucharu Świata. Zajął w nich ostatnie, 50. miejsce.

Dwukrotnie zwyciężał w konkursie drużynowym na letnich mistrzostwach Finlandii: w 2010 w Lahti i w 2011 w Jyväskyllä. W 2012 zdobył srebrny, a w 2013 brązowy medal.

Po raz ostatni w międzynarodowych zawodach wystąpił w marcu 2014 podczas konkursów Pucharu Kontynentalnego w Falun.

W styczniu 2015 podczas Uniwersjady w Szczyrbskim Jeziorze pełnił funkcję trenera i opiekuna grupy startujących tam skoczków.

Puchar Świata

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Świata

Letnie Grand Prix

Miejsca w poszczególnych konkursach LGP

Puchar Kontynentalny

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Kontynentalnego

Letni Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach Letniego Pucharu Kontynentalnego

FIS Cup

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach FIS Cup

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Fińscy skoczkowie narciarscy
Urodzeni w 1989